Satu est un terme pouvant désigner:

SATU (Sistema Automático de Transporte Urbano), mini-métro d'Oeiras, Portugal
, album du compositeur jazz finlandais Edward Vesala
Satu, numéro un en indonésien et en malaisien
Satu Mare, ville de Transylvanie, Roumanie